Нар (приток Ардона) — река в Северной Осетии.
 Нар (приток Уза) — река в Англии.